Aero Contractors (Nigeria) – nigeryjska linia lotnicza
 Aero Contractors (USA) – amerykańska linia lotnicza, współpracująca z CIA

Zobacz też